Габровски може да се отнася за:
 Борислав Габровски (1910-1977), български футболист
 Васил Габровски (1930-2011), български художник
 Дамаскин Габровски (?-1771), български духовник
 Емануил Габровски (?), български политик
 Ивайло Габровски (р. 1978), български колоездач
 Никола Габровски, няколко души с това име
 Онуфрий Габровски (?-1818), български духовник
 Петър Габровски (1898-1945), български политик
 Спиридон Габровски (?-1815), български просветен деец